ima više značenja.

 Tetrahidrokanabivarin
 Tetrafluoroetilen